

Patronyme 

 Arthur Merton Chickering (1887-1974), zoologiste américain ;
 John Merton (1901-1959), acteur américain ;
 Robert King Merton (1910-2003), sociologue américain ;
 Thomas Merton (1915-1968), écrivain et moine américain ;
 Robert Merton (1944-), économiste américain ;
 Zienia Merton (1945-2018), actrice britannique.

Toponyme 

 Merton College, un collège de l'université d'Oxford ;
 le borough londonien de Merton, un district du Grand Londres ;
 , un village dans le Devon ;
 , un village dans le Norfolk ;
 Merton, un village dans l'Oxfordshire.